Thomas Auer, avstrijski hokejist, * 5. november 1982, Hohenems, Predarlska, Avstrija.

Trenutno igra na položaju napadalca za ekipo EHC Lustenau v Inter-nacionalni ligi. Auer je znan kot močan igralec, ki prejme veliko kazenskih minut. 

Svojo kariero je začel v klubu EHC Lustenau, v katerem je prebil štiri sezone - od 1999/00 do 2002/03. V sezoni 2003/04 je odigral 47 tekem za VEU Feldkirch, nato pa je za 2 tekmi prišel nazaj v EHC Lustenau. Naslednji dve sezoni je zastopal barve EC Red Bull Salzburga, zanj je v prvi sezoni dosegel 20 točk, v drugi pa le 5, zato se je v sezoni 2006/07 preselil v HC TWK Innsbruck. Zanje je prav tako igral 2 sezoni, a se tudi tu ni najbolj izkazal. Sredi sezone 2007/08 je odšel v EC Dornbirn, s katerim je ob koncu sezone tudi osvojil Narodno ligo.

Auer je že zastopal barve avstrijske hokejske reprezentance, a nobenkrat v članski konkurenci. Nastopil je na enem Svetovnem U18 in dveh Svetovnih mladinskih prvenstvih.

Pregled kariere
Posodobljeno: 7. marec 2009

|-
| EHC Lustenau
| Avstrijska liga
| 99/00
|
| 22
| 3
| 3
| 6
| 
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo U18 B
| 00
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| EHC Lustenau
| Avstrijska liga
| 00/01
|
| 37
| 5
| 7
| 12
| -20
| 97
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 01
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +1
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EHC Lustenau
| Avstrijska liga
| 01/02
|
| 28
| 5
| 1
| 6
| -15
| 38
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| -3
| 39
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 02
|
| 5
| 2
| 0
| 2
| +1
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| EHC Lustenau
| Avstrijska liga
| 02/03
|
| 43
| 12
| 24
| 36
| -36
| 107
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EC Supergau Feldkirch
| Avstrijska liga
| 03/04
|
| 47
| 8
| 11
| 19
| -5
| 77
|
| 
|  
|  
|  
|  
| 
|-
| EHC Lustenau
| Narodna liga
| 03/04
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| 
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 04/05
|
| 41
| 5
| 15 
| 20
| -4
| 98 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 05/06
|
| 47
| 1
| 3 
| 4
| -4
| 20 
| 
| 10 
| 1 
| 0 
| 1 
| +1 
| 4
|-
| HC TWK Innsbruck
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 48
| 4
| 8 
| 12
| -21
| 120 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| HC TWK Innsbruck
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 14
| 2
| 1 
| 3
| -2
| 24 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EC Dornbirn
| Narodna liga
| 07/08
|
| 34
| 17
| 19 
| 36
| 
| 148 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EC Dornbirn
| Narodna liga
| 08/09
|
| 
| 
|  
| 
| 
|  
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |378
| bgcolor="#7FFF00" |64
| bgcolor="#7FFF00" |94
| bgcolor="#7FFF00" |158
| bgcolor="#7FFF00" |-107
| bgcolor="#7FFF00" |745
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |15
| bgcolor="#7FFF00" |2
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |2
| bgcolor="#7FFF00" |-2
| bgcolor="#7FFF00" |43
|}

Zunanje povezave

Živeči ljudje
Avstrijski hokejisti
Hokejisti EHC Lustenau
Hokejisti VEU Feldkirch
Hokejisti EC Red Bull Salzburg
Hokejisti HC TWK Innsbruck
Hokejisti EC Dornbirn